Bankouma peut désigner :
Bankouma, la commune du département de Bondokuy au Burkina Faso
Bankouma, la commune du département de Kouka au Burkina Faso
Bankouma, la commune du département de Padéma au Burkina Faso

Homonymie de localités